Kudrjavtsev (Кудрявцев; maskulinum), eller Kudrjavtseva (Кудрявцева; femininum), är ett ryskt efternamn bildat av ordet кудрявый, 'lockig'. Bland personer med namnet finns:

 Nikolaj Kudrjavtsev, rektor för Moskvas institut för fysik och teknologi

 Alla Kudrjavtseva, professionell tennisspelare

Ryska efternamn